Полуметаллы в химии — химические элементы, расположенные в периодической системе на границе между металлами и неметаллами.
 Полуметаллы (физика твёрдого тела) в физике твёрдого тела — кристаллические материалы занимающие промежуточное место между металлами и полупроводниками.
 Полуметаллы в спинтронике — материалы, обладающие ненулевой электрической проводимостью только для электронов с определённым направлением спина.